Villacampa puede referirse a:

Lugares 
 Villacampa, localidad del municipio de Sabiñánigo, Huesca (España);

Varios 
 Pronunciamiento de Villacampa, golpe militar fallido producido en 1886, cuya dirección correspondió Manuel Villacampa del Castillo;

Personajes 
 Jordi Villacampa (1963) exjugador de baloncesto español y actual presidente del Club Joventut de Badalona;
 Manuel Villacampa del Castillo (1827-1887), militar español;
 Pascual de Villacampa y Pueyo (1661-1737), hombre de estado español al servicio de Carlos II y de Felipe V;
 Pedro Villacampa y Maza de Lizana (1776-1854), caballero, militar y político español.